Finalen av Copa Libertadores 2005 spelades för att kora en vinnare i tävlingen. Matcherna spelades mellan de brasilianska lagen Atlético Paranaense och São Paulo, där São Paulo tog sin tredje titel efter att ha vunnit med totalt 5-1.

Tidigare finaler

Finalen

Första matchen

Andra matchen

Externa länkar
Copa Libertadores 2005 på rsssf.com

Sport i Brasilien
2005 i Brasilien
Clube Atlético Paranaense
São Paulo FC
Fotbollsåret 2005